Rozgrywki o Puchar Włoch w piłce siatkowej kobiet w sezonie 2019/2020 zainaugurowane zostały 29 stycznia 2020 roku. Składały się one z ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

W turnieju o Puchar Włoch brało udział osiem najlepszych drużyn po 13. kolejce fazy zasadniczej Serie A1.

Półfinały i finał rozegrane zostały w dniach 1-2 lutego 2020 roku w PalaYamamay w Busto Arsizio.

Puchar Włoch zdobyła drużyna .

Drużyny uczestniczące

Wyniki spotkań

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Bibliografia

Przypisy 

2020 w piłce siatkowej
Puchar Włoch w piłce siatkowej kobiet
2020 we Włoszech